Афумаць () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Афумаць () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Афумаць.
 Афумаць () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Афумаць () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Афумаць.
 Афумаць () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Леляска.